Карл (Шарль) де Бурбон — имя французских дворян:

 XV век
 Карл I де Бурбон (1401—1456) — военачальник во время Столетней войны.
 Карл II де Бурбон (1434—1488) — архиепископ Лиона, кардинал.
 Карл III де Бурбон (1490—1527) — полководец.
 Карл IV де Бурбон (1489—1537) — французский дворянин.

 XVI век и позже
 Карл I де Бурбон (архиепископ Руанский) (1523—1590) — кардинал, архиепископ Руанский.
 Суассон, Карл де Бурбон (1566—1612) — французский принц крови, младший сын 1-го принца Конде, полководец последних Религиозных войн.
 Карл де Бурбон (Карл, герцог Беррийский и Алансонский, 1686—1714) — герцог Беррийский и герцог Алансонский.

См. также 
 Карл
 Бурбоны
 Список сеньоров и герцогов де Бурбон